Индекс S&P/ASX 50 — фондовый индекс австралийских акций, имеющих листинг на Австралийской бирже ценных бумаг, от Standard & Poor's.

Штаб-квартиры 25 из 50 компаний расположены в Сиднее, 18 — в Мельбурне, 3 — в Перте, 1 — в Аделаиде, 2 — в Брисбене и 1 — в Порт-Морсби.

Входит в S&P Global 1200.

Представленные компании 
На 22 июня 2016 года ASX 50 состоит из следующих значений:

Примечания

Ссылки 
 Страница S&P
 S&P/ASX 50 Добавления и изъятия

Австралийские фондовые индексы
Австралийская биржа ценных бумаг